Buczek ist der Name von 8 Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen
 Wielki Buczek (Lipka)
Wielki Buczek (Rychtal)
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Buczek (Dwikozy)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Buczek (Bobrowo)
 Buczek (Jeżewo)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Buczek (Szprotawa)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Buczek (Powiat Łaski)
 Buczek (Poświętne)
 Buczek (Brzeziny)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Buczek (Białogard)

Buczek ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Buczek (1940–1993), polnische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Marian Buczek (* 1953), ukrainischer Priester und Bischof

Siehe auch:
 Buček
 Bouček
 Butschek
 Butzek